Парламентские выборы в Косово состоялись 24 октября 2004 года.

|-
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;vertical-align:top;" rowspan=2|Партии и коалиции
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" rowspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" rowspan=2|%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" colspan=3 |Мест получено
|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Всего
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Сербов
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Прочие
|-
| style="text-align:left;" |Демократическая лига Косова (Lidhja Demokratike e Kosovës)
| style="text-align:right;" |313 437
| style="text-align:right;" |45,42
| style="text-align:right;" |47
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Демократическая партия Косова (Partia Demokratike e Kosovës)
| style="text-align:right;" |199 112
| style="text-align:right;" |28,85
| style="text-align:right;" |30
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Альянс за будущее Косова (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës)
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |57 931
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |8,39
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |9
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Реформистская партия ОРА (Partia Reformiste ORA)
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |43 017
| style="text-align:right;" |6,23
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Албанская христианско-демократическая партия Косова (Partia Shqiptare Demokristane e Kosovës)
| style="text-align:right;" |12 427
| style="text-align:right;" |1,8
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Турецкая демократическая партия Косова(Kosova Demokratik Türk Partisi)
| style="text-align:right;" |8353
| style="text-align:right;" |1,21
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |2
|-
| style="text-align:left;" |Партия справедливости (Partia e Drejtësisë)
| style="text-align:right;" |7013
| style="text-align:right;" |1,02
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Коалиция Вакат (Koalicija Vakat)
| style="text-align:right;" |4972
| style="text-align:right;" |0,72
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |2
|-
| style="text-align:left;" |Народная партия Косова (Lëvizja Popullore e Kosovës)
| style="text-align:right;" |4526
| style="text-align:right;" |0,66
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Либеральная партия Косова (Partia Liberale e Kosovës)
| style="text-align:right;" |3542
| style="text-align:right;" |0,51
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Новая демократическая инициатива Косова (Iniciativa e re Demokrarike e Kosovës)
| style="text-align:right;" |2658
| style="text-align:right;" |0,39
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |2
|-
| style="text-align:left;" |Демократическая ашкали Косова (Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës)
| style="text-align:right;" |2555
| style="text-align:right;" |0,37
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |1
|-
| style="text-align:left;" |Партия демократической акции Косова (Странка Демократске Акције, Stranka Demokratske Akcije)
| style="text-align:right;" |2520
| style="text-align:right;" |0,37
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |1
|-
| style="text-align:left;" |Сербский список (Српска листа за Косово и Метохију, Srpska lista za Kosovo i Metohiju)
| style="text-align:right;" |1414
| style="text-align:right;" |0,2
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Гражданская инициатива Гора (Грађанска Иницијатива Горе, Građanska Inicijativa Gore)
| style="text-align:right;" |1358
| style="text-align:right;" |0,2
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |1
|-
| style="text-align:left;" |Объединенная партия ромов Косова (Partia Rome e Bashkuar e Kosovës)
| style="text-align:right;" |1049
| style="text-align:right;" |0,15
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |1
|-
| style="text-align:left;" |Сербская гражданская инициатива(Грађанска Иницијатива Србија, Građanska Inicijativa Srbija)
| style="text-align:right;" |369
| style="text-align:right;" |0,05
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Прочие
| style="text-align:right;" |23 836
| style="text-align:right;" |3,46
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Против всех
| style="text-align:right;" |6704
| style="text-align:right;" |0,96
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
| style="text-align:left;" |Испорченных бланков
| style="text-align:right;" |2726
| style="text-align:right;" |0,39
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |—
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 49,52 %)
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|699 519
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|100 
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|10 
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|10 
|-
| style="text-align:left;" colspan=6 |Source: kosovoelections BROKEN LINK
|}

Выборы в Косове
Октябрь 2004 года
Косово
2004 год в Косово
События 24 октября